|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2005 vond plaats van maandag 16 tot en met zaterdag 21 mei 2005 in de Franse stad Straatsburg. Het was de negentiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Claudine Schaul was met een wildcard voor het toernooi uitgenodigd. Zij strandde al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Nathalie Dechy bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De ongeplaatste Anabel Medina Garrigues uit Spanje won het toernooi. In de finale versloeg zij de eveneens ongeplaatste Poolse Marta Domachowska in twee sets. Medina Garrigues wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Straatsburg op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Lisa McShea en Milagros Sequera had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. McShea speelde samen met Abigail Spears – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Marta Domachowska en Marlene Weingärtner.

Het eerste reekshoofd, Bryanne Stewart en Samantha Stosur, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Rosa María Andrés en Andreea Vanc won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Marta Domachowska en Marlene Weingärtner in twee sets. Het was hun enige gezamenlijke titel. Noch de Spaanse Andrés noch de Roemeense Vanc had eerdere dubbelspeltitels met andere partners.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Straatsburg 2005
Straatsburg